Armel ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Armel (Colorado), im Yuma County
 Armel (Virginia), im Frederick County

Armel ist der Familienname folgender Personen:
 Émile-Jean Armel-Beaufils (1882–1952), französischer Bildhauer

Sonstiges:
 Armel (Vorname)
 Armel Opera Festival, ein Gesangswettbewerb im Rahmen eines Opernfestivals in Ungarn

Siehe auch:
 Saint-Armel